Ками́лла Нори́н (; урождённая Ками́лла Ю́ханссон, ; ) — шведская кёрлингистка.

Наибольших успехов добилась в кёрлинге для смешанных пар (): трёхкратный вице-чемпион мира.

Выступает также в кёрлинге для смешанных команд ().

Достижения 
 : серебро (, , ).
 : золото (2006).
 : золото (1992, 1994, 1999, 2006, 2011), серебро ().
 : золото (2012, , ), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Mixed Dubbel - Svenska Curlingförbundet
 Camilla Noreen/Per Noreen (SWE) wins Latvian Mixed Doubles Curling Cup 1! | LMDCC

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу